El apellido Márchenko puede hacer referencia a:
 Anatoli T. Márchenko (1938-1986), escritor y disidente soviético.
 Illya Marchenko (1987- ), hugador de tenis ucraniano.
 Liudmila Vasílieva Márchenko (1940-1997), actriz rusa.
 Miguel Krasnoff Marchenko (1946- ), militar chileno de origen austriaco.
 Serguei G. Marchenko (1901-1941), diplomático soviético.